

Geografia

Austria 
 Schollach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Niemcy 
 Schollach – rzeka, dopływ Eisenbach